Гран-прі Великої Британії 2020 (офіційно Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2020) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулися 1 серпня 2020 року на Автодромі Сільверстоун в Сільверстоуні, графство Нортгемптоншир, Велика Британія. Це четвертий етап чемпіонату світу, сімдесят п'яте Гран-прі Великої Британії і сімдесят перше в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Передумови 
Пілоти та команди були такими ж, як і на початку сезону. Однак у пілота команди Racing Point Серхіо Переса було виявлено коронавірусну хворобу SARS-CoV-2. Через це хворого гонщика замінив Ніко Хюлькенберг.

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки 

Звіти про Гран-прі сезону 2020 Формули-1
2020 у британському спорті
Серпень 2020